Корнелиус «Конни» Лео Симмонс (; 15 марта 1925 года, Ньюарк, Нью-Джерси, США — 15 апреля 1989 года, Нью-Йорк, штат Нью-Йорк, США) — американский профессиональный баскетболист.

Карьера игрока 
Играл на позиции центрового и тяжёлого форварда. В университете никогда не учился, в 1946 году заключил контракт с командой «Бостон Селтикс», которая выступала в Баскетбольной ассоциации Америки (БАА), предшественнице НБА. Позже выступал за команды «Балтимор Буллетс», «Нью-Йорк Никс», «Сиракьюс Нэшнлз» и «Рочестер Роялз». Всего в БАА/НБА провёл 10 сезонов. В 1948 году Симмонс стал чемпионом БАА в составе «Буллетс», а в 1955 году — чемпионом НБА в составе «Нэшнлз». Всего за карьеру в НБА сыграл 598 игр, в которых набрал 5859 очков (в среднем 9,8 за игру), сделал 2294 подбора и 940 передач.

Симмонс был вторым игроком, после Тони Каппена, игравшим в НБА, не имея за плечами игровой практики в университетском баскетболе. За год до завершения спортивной карьеры в 1955 году был одним из двух последних игроков НБА (наряду с Фредом Сколари), которые играли с первых дней в лиге с момента основания БАА в 1946 году.

Смерть 
Конни Симмонс умер 15 апреля 1989 года в возрасте 64 лет в городе Нью-Йорк (штат Нью-Йорк).

Личная жизнь 
Внук Симмонса — Люк Петрасек, так же профессиональный баскетболист.

Статистика

Статистика в НБА

Ссылки 
 Статистика на сайте Basketball-Reference.com

Баскетболисты США
Игроки «Бостон Селтикс»
Игроки «Балтимор Буллетс» (1944—1954)
Игроки «Нью-Йорк Никс»
Игроки «Сиракьюс Нэшнлз»
Игроки «Рочестер Роялз»